Нгема — фамилия. Известные носители:

 Нгема, Франсиско Масиас (1924—1979) — первый президент Экваториальной Гвинеи.
 Нгема Мбасого, Теодоро Обианг (род. 1942) — государственный и военный деятель Экваториальной Гвинеи; президент Экваториальной Гвинеи.